«Мадонна Контарини» (), или «Мадонна со стоящим благословляющим младенцем» () — картина в стиле ренессанса итальянского художника Джованни Беллини, на которой изображены Богоматерь со стоящим младенцем, вознёсшим руку для благословения. Полотно написано между 1475 и 1480 годами и представляет собой живопись маслом на доске размером 78×56 см. В настоящее время хранится в Галерее Академии в Венеции.

История 
В 1838 году картину, вместе с другими работами, подарил Галерее Академии венецианский аристократ Джироламо Контарини, семья которого владела полотном с XVI века. Точная дата создания произведения неизвестна. Картина приблизительно датируется 1475—1480 годами на том основании, что изображённый на ней младенец напоминает младенца с другого полотна живописца с известной датировкой — запрестольного образа под названием «Алтаря Святого Иова». Последний упоминается в завещании Таддео Контарини от 1587 года. «Мадонна Контарини» похожа на другую картину художника — «Мадонну с тополями», которая также хранится в Галерее Академии. Это первое изображение Богородицы, которое автор подписал и датировал 1487 годом.

Описание 
На переднем плане картины изображены Дева Мария и младенец Иисус. В монументальных фигурах матери и ребёнка чувствуется влияние византийской иконографии, стоящей у истоков венецианской живописной школы. Богородица одета в красную тунику, белый плат и синий плащ, покрывающий также голову. Она сидит за каменным парапетом, на котором стоит младенец. Мать нежно обнимает дитя, правая рука которого поднята в благословляющем жесте. Их взгляды не устремлены друг на друга, как обычно; взгляд Богородицы задумчив, она будто погружена в себя, ясный взгляд младенца Иисуса, напротив, устремлён прямо на зрителя. На каменном парапете на переднем плане изображён картуш с подписью художника на латыни «ИОАННЕС БЕЛЛИНУС» ().

Фон на заднем плане представлен спокойным пейзажем с холмами и большим зелёным полем, вдали видны город с башнями, замком и прочими строениями, а также горы покрытые снегом. Некоторые искусствоведы идентифицируют башню слева как башню на центральной площади Виченцы, которая была хорошо видна тем, кто приближался к городу со стороны Венеции или Падуи.

См. также 
 Мадонна с красными херувимами

Примечания

Литература 
 

Картины Джованни Беллини
Картины из собраний Галереи Академии